Biscoe ist der Name mehrerer

Personen:
 Charles Biscoe (* 1948), britischer Fechter
 Chris Biscoe (* 1947), englischer Jazzklarinettist, -saxophonist und -flötist
 John Biscoe (1794–1843), englischer Schiffskapitän und Entdecker
 Kate Biscoe (* 1970), amerikanische Maskenbildnerin
 Maurice Biscoe (1871–1953), US-amerikanischer Architekt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Biscoe (Arkansas), im Prairie County
 Biscoe (North Carolina), im Montgomery County
 Biscoe (King and Queen County, Virginia)
 Biscoe (Stafford County, Virginia)

Sonstiges:
 Biscoe Pond, See im St. Mary's County, Maryland
 Biscoe-Inseln, Inselgruppe in der Antarktis